Викторовский сельский совет (сельсовет) — административно-территориальная единица и муниципальное образование

Украина 

Викторовский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Ивано-Франковская область 
 Викторовский сельский совет — Галичский район.

Киевская область 
 Викторовский сельский совет — Мироновский район.

Одесская область 
 Викторовский сельский совет — Березовский район.
 Викторовский сельский совет — Ширяевский район.

Тернопольская область 
 Викторовский сельский совет — Козовский район.

Черкасская область 
 Викторовский сельский совет — Маньковский район.

Черниговская область 
 Викторовский сельский совет — Нежинский район.

Россия

Курская область 
 Викторовский сельсовет — Кореневский район.